Tomás Morales puede referirse a:

 Francisco Tomás Morales (h. 1781-1845), oficial del Ejército español en Venezuela;
 Tomás Morales Castellano (1884–1921), poeta español, médico y político;
Casa-Museo Tomás Morales, instalada en la casa natal del poeta Tomás Morales Castellano; o
Premio de Poesía Tomás Morales, certamen literario que lleva el nombre del poeta Tomás Morales Castellano.